Il Colli di Faenza bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Forlì e Ravenna.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino più o meno intenso
odore: intenso delicato fruttato
sapore: asciutto, sapido, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Forlì-Cesena
Vini DOC della provincia di Ravenna
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Chardonnay
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pignoletto
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot bianco
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sauvignon
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Romagnolo